Di seguito una lista di asteroidi dal numero 104001 al 105000 con data di scoperta e scopritore.

104001-104100 

|-
| 104001 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104002 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104003 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104004 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104005 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104006 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104007 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104008 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104009 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104010 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104011 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104012 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104013 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104014 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104015 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104016 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104017 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104018 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104019 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104020 Heilbronn ||  || 26 febbraio 2000 || T. Pauwels
|-
| 104021 - ||  || 25 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104022 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104023 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104024 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104025 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 104026 - ||  || 25 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 104027 - ||  || 25 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 104028 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 104029 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 104030 - ||  || 25 febbraio 2000 || CSS
|-
| 104031 - || 2000 EA || 1 marzo 2000 || J. M. Roe
|-
| 104032 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104033 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104034 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104035 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104036 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104037 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104038 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104039 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104040 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104041 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104042 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104043 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104044 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104045 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104046 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104047 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104048 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104049 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104050 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104051 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104052 Zachery ||  || 6 marzo 2000 || N. Brady
|-
| 104053 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104054 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104055 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104056 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104057 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104058 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104059 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104060 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104061 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104062 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104063 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104064 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104065 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104066 - ||  || 3 marzo 2000 || CSS
|-
| 104067 - ||  || 3 marzo 2000 || CSS
|-
| 104068 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104069 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104070 - ||  || 8 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104071 - ||  || 8 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104072 - ||  || 8 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104073 - ||  || 8 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104074 - ||  || 8 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104075 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104076 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104077 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104078 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104079 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104080 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104081 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104082 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104083 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104084 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104085 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104086 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104087 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104088 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104089 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104090 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104091 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104092 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104093 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104094 - ||  || 6 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104095 - ||  || 6 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104096 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104097 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104098 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104099 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104100 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|}

104101-104200 

|-
| 104101 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104102 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104103 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104104 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104105 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104106 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104107 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104108 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104109 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104110 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104111 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104112 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104113 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104114 - ||  || 10 marzo 2000 || P. G. Comba
|-
| 104115 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104116 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104117 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104118 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104119 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104120 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104121 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104122 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104123 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104124 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104125 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104126 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104127 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104128 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104129 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104130 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104131 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104132 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104133 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104134 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104135 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104136 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104137 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104138 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104139 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104140 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104141 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104142 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104143 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104144 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104145 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104146 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104147 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104148 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104149 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104150 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104151 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104152 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104153 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104154 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104155 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104156 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104157 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104158 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104159 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104160 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104161 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104162 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104163 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104164 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104165 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104166 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104167 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104168 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104169 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104170 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104171 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104172 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104173 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104174 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104175 - ||  || 6 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104176 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104177 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104178 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104179 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104180 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104181 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104182 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104183 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104184 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104185 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104186 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104187 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104188 - ||  || 12 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104189 - ||  || 12 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104190 - ||  || 12 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104191 - ||  || 12 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104192 - ||  || 14 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104193 - ||  || 14 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104194 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104195 - ||  || 12 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104196 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104197 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104198 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104199 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104200 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|}

104201-104300 

|-
| 104201 - ||  || 8 marzo 2000 || NEAT
|-
| 104202 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104203 - ||  || 8 marzo 2000 || NEAT
|-
| 104204 - ||  || 8 marzo 2000 || NEAT
|-
| 104205 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104206 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104207 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104208 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104209 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104210 Leeupton ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104211 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104212 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104213 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104214 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104215 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104216 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104217 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104218 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104219 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104220 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104221 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104222 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104223 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104224 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104225 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104226 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104227 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104228 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104229 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104230 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104231 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104232 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104233 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104234 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104235 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104236 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104237 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104238 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104239 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104240 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104241 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104242 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104243 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104244 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104245 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104246 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104247 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104248 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104249 - ||  || 12 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104250 - ||  || 12 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104251 - ||  || 7 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104252 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104253 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104254 - ||  || 12 marzo 2000 || CSS
|-
| 104255 - ||  || 1 marzo 2000 || CSS
|-
| 104256 - ||  || 2 marzo 2000 || CSS
|-
| 104257 - ||  || 2 marzo 2000 || CSS
|-
| 104258 - ||  || 2 marzo 2000 || CSS
|-
| 104259 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104260 - ||  || 3 marzo 2000 || CSS
|-
| 104261 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104262 - ||  || 3 marzo 2000 || CSS
|-
| 104263 - ||  || 3 marzo 2000 || CSS
|-
| 104264 - ||  || 3 marzo 2000 || NEAT
|-
| 104265 - ||  || 4 marzo 2000 || CSS
|-
| 104266 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104267 - ||  || 4 marzo 2000 || CSS
|-
| 104268 - ||  || 4 marzo 2000 || CSS
|-
| 104269 - ||  || 4 marzo 2000 || CSS
|-
| 104270 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104271 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104272 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104273 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104274 - ||  || 5 marzo 2000 || NEAT
|-
| 104275 - ||  || 5 marzo 2000 || NEAT
|-
| 104276 - ||  || 6 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104277 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 104278 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 104279 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 104280 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 104281 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 104282 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104283 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104284 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104285 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104286 - ||  || 11 marzo 2000 || CSS
|-
| 104287 - ||  || 11 marzo 2000 || CSS
|-
| 104288 - ||  || 12 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104289 - ||  || 12 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104290 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104291 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104292 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104293 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104294 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104295 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104296 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104297 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104298 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104299 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104300 - ||  || 1 marzo 2000 || CSS
|}

104301-104400 

|-
| 104301 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104302 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104303 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104304 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104305 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104306 - ||  || 5 marzo 2000 || NEAT
|-
| 104307 - ||  || 2 marzo 2000 || CSS
|-
| 104308 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104309 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104310 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104311 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104312 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104313 - ||  || 15 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104314 - ||  || 5 marzo 2000 || Deep Lens Survey
|-
| 104315 - || 2000 FO || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104316 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104317 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104318 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104319 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104320 - ||  || 26 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104321 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104322 - ||  || 27 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104323 - ||  || 27 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104324 - ||  || 27 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104325 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104326 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104327 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104328 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104329 - ||  || 25 marzo 2000 || Kleť
|-
| 104330 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104331 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104332 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104333 - ||  || 30 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104334 - ||  || 30 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104335 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104336 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104337 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104338 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104339 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104340 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104341 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104342 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104343 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104344 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104345 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104346 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104347 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104348 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104349 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104350 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104351 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104352 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104353 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104354 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104355 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104356 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104357 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104358 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104359 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104360 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104361 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104362 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104363 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104364 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104365 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104366 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104367 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104368 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104369 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104370 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104371 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104372 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104373 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104374 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104375 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104376 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104377 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104378 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104379 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104380 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104381 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104382 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104383 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104384 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104385 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104386 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104387 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104388 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104389 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104390 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104391 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104392 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104393 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104394 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104395 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104396 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104397 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104398 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104399 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104400 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|}

104401-104500 

|-
| 104401 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104402 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104403 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104404 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104405 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104406 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104407 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104408 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104409 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104410 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104411 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104412 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104413 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104414 - ||  || 30 marzo 2000 || CSS
|-
| 104415 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104416 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104417 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104418 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104419 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104420 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104421 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104422 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104423 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104424 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104425 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104426 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104427 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104428 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104429 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104430 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104431 - ||  || 30 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104432 - ||  || 30 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 104433 - ||  || 30 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104434 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104435 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104436 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104437 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104438 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 104439 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 104440 - ||  || 31 marzo 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 104441 - || 2000 GQ || 1 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104442 - ||  || 2 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104443 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104444 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104445 - ||  || 7 aprile 2000 || P. G. Comba
|-
| 104446 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104447 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104448 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104449 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104450 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104451 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104452 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104453 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104454 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104455 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104456 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104457 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104458 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104459 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104460 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104461 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104462 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104463 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104464 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104465 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104466 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104467 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104468 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104469 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104470 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104471 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104472 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104473 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104474 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104475 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104476 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104477 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104478 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104479 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104480 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104481 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104482 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104483 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104484 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104485 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104486 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104487 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104488 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104489 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104490 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104491 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104492 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104493 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104494 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104495 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104496 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104497 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104498 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104499 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104500 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|}

104501-104600 

|-
| 104501 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104502 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104503 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104504 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104505 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104506 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104507 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104508 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104509 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104510 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104511 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104512 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104513 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104514 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104515 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104516 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104517 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104518 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104519 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104520 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104521 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104522 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104523 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104524 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104525 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104526 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104527 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104528 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104529 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104530 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104531 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104532 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104533 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104534 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104535 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104536 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104537 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104538 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104539 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104540 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104541 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104542 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104543 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104544 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104545 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104546 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104547 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104548 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104549 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104550 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104551 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104552 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104553 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104554 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104555 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104556 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104557 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104558 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104559 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104560 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104561 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104562 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104563 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104564 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104565 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104566 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104567 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104568 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104569 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104570 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104571 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104572 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104573 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104574 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104575 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104576 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104577 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104578 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104579 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104580 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104581 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104582 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104583 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104584 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104585 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104586 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104587 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104588 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104589 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104590 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104591 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104592 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104593 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104594 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104595 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104596 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104597 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104598 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104599 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104600 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|}

104601-104700 

|-
| 104601 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104602 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104603 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104604 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104605 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104606 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104607 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104608 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104609 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104610 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104611 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104612 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104613 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104614 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104615 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104616 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104617 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104618 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104619 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104620 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104621 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104622 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104623 - ||  || 3 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104624 - ||  || 3 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104625 - ||  || 3 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104626 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104627 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104628 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104629 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104630 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104631 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104632 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104633 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104634 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104635 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104636 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104637 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104638 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104639 - ||  || 3 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104640 - ||  || 3 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104641 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104642 - ||  || 6 aprile 2000 || W. Bickel
|-
| 104643 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104644 - ||  || 11 aprile 2000 || P. G. Comba
|-
| 104645 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104646 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104647 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104648 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104649 - ||  || 10 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104650 - ||  || 9 aprile 2000 || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| 104651 - ||  || 12 aprile 2000 || NEAT
|-
| 104652 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104653 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104654 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104655 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104656 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104657 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104658 - ||  || 12 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104659 - ||  || 12 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104660 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104661 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104662 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104663 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104664 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104665 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104666 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104667 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104668 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104669 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104670 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104671 - ||  || 7 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104672 - ||  || 12 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104673 - ||  || 8 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104674 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104675 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104676 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104677 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104678 - ||  || 6 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104679 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104680 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104681 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104682 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104683 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104684 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104685 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104686 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104687 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104688 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104689 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104690 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104691 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104692 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104693 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104694 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104695 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104696 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104697 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104698 Alvindrew ||  || 10 aprile 2000 || M. W. Buie
|-
| 104699 - ||  || 12 aprile 2000 || NEAT
|-
| 104700 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|}

104701-104800 

|-
| 104701 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104702 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104703 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104704 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104705 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104706 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104707 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104708 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104709 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104710 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104711 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104712 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104713 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104714 - ||  || 2 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104715 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104716 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104717 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104718 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104719 - ||  || 3 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104720 - ||  || 3 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104721 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104722 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104723 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104724 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104725 - ||  || 3 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104726 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104727 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104728 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104729 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104730 - || 2000 HQ || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104731 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104732 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104733 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104734 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104735 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104736 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104737 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104738 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104739 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104740 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104741 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104742 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104743 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104744 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104745 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104746 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104747 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104748 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104749 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104750 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104751 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104752 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104753 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104754 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104755 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104756 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104757 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104758 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104759 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104760 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104761 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104762 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104763 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104764 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104765 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104766 - ||  || 29 aprile 2000 || F. B. Zoltowski
|-
| 104767 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104768 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104769 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104770 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104771 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104772 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104773 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104774 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104775 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104776 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104777 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104778 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104779 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104780 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104781 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104782 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104783 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104784 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104785 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104786 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104787 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104788 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104789 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104790 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104791 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104792 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104793 - ||  || 28 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104794 - ||  || 28 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104795 - ||  || 29 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104796 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104797 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104798 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104799 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104800 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|}

104801-104900 

|-
| 104801 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104802 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104803 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104804 - ||  || 29 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104805 - ||  || 29 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104806 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104807 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104808 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104809 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104810 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104811 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104812 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104813 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104814 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104815 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104816 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104817 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104818 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104819 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104820 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104821 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104822 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104823 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104824 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104825 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104826 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104827 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104828 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104829 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104830 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104831 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104832 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104833 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104834 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104835 - ||  || 28 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104836 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104837 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104838 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104839 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104840 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104841 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104842 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104843 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104844 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104845 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104846 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104847 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104848 - ||  || 30 aprile 2000 || NEAT
|-
| 104849 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104850 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104851 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104852 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104853 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104854 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104855 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104856 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104857 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104858 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104859 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104860 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104861 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104862 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104863 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104864 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104865 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104866 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104867 - ||  || 30 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104868 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104869 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104870 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104871 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104872 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104873 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104874 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 104875 - ||  || 26 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104876 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104877 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104878 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104879 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 104880 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104881 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104882 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104883 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104884 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104885 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 104886 - || 2000 JS || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104887 - ||  || 2 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104888 - ||  || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104889 - ||  || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104890 - ||  || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104891 - ||  || 2 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104892 - ||  || 2 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104893 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104894 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104895 - ||  || 2 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 104896 Schwanden ||  || 2 maggio 2000 || Drebach
|-
| 104897 - ||  || 5 maggio 2000 || Farpoint
|-
| 104898 - ||  || 2 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104899 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104900 - ||  || 1 maggio 2000 || Spacewatch
|}

104901-105000 

|-
| 104901 - ||  || 1 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 104902 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104903 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104904 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104905 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104906 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104907 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104908 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104909 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104910 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104911 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104912 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104913 - ||  || 9 maggio 2000 || P. G. Comba
|-
| 104914 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104915 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104916 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104917 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104918 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104919 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104920 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104921 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104922 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104923 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104924 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104925 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104926 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104927 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104928 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104929 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104930 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104931 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104932 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104933 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104934 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104935 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104936 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104937 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104938 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104939 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104940 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104941 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104942 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104943 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104944 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104945 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104946 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104947 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104948 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104949 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104950 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104951 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104952 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104953 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104954 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104955 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104956 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104957 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104958 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104959 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104960 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104961 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104962 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104963 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104964 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104965 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104966 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104967 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104968 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104969 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104970 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104971 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104972 - ||  || 10 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104973 - ||  || 4 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 104974 - ||  || 4 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 104975 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104976 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104977 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104978 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104979 - ||  || 1 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 104980 - ||  || 1 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 104981 - ||  || 1 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 104982 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 104983 - ||  || 2 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 104984 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104985 - ||  || 4 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 104986 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104987 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104988 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104989 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104990 - ||  || 13 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 104991 - ||  || 12 maggio 2000 || NEAT
|-
| 104992 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104993 - ||  || 2 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 104994 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 104995 - || 2000 KJ || 23 maggio 2000 || P. G. Comba
|-
| 104996 - ||  || 26 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104997 - ||  || 26 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104998 - ||  || 26 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 104999 - ||  || 26 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 105000 - ||  || 27 maggio 2000 || P. G. Comba
|}

Collegamenti esterni 
 

0104001